Емілі Торнберрі — британський політик-лейборист, член парламенту.
 Мак Торнберрі — американський політик-республіканець, представляє 13-й округ штату Техас у Палаті представників США.